Jméno Bohdalec nese více míst:
 Bohdalec (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Bohdalec (Žďárské vrchy) – vrchol Žďárských vrchů (790,6 m n. m.)
 Bohdalec (Praha) – návrší v Praze 10 a Praze 4 na rozhraní Vršovic a Michle (273 m n. m.)

Externí odkazy